A zoo a zoológiai kert rövidítése, állatkertet jelent.

Zene

Együttesek

 Zoo, ausztrál együttes
 Zoo, francia együttes
 Zoo, holland együttes
 Zoo, ír együttes
 Zoo, japán együttes
 Zoo, lengyel együttes
 Zoo, norvég együttes
 Zoo, olasz együttes
 Zoo, spanyol együttes
 Zoo, svéd együttes

 The Zoo, amerikai együttes
 The Zoo, finn együttes
 The Zoo, görög együttes

Albumok

 Zoo, Anadivine-album (2004)
 Zoo, Peter Astor albuma (1991)
 Zoo, Workbench-album (2007)
 Zoo, a francia Zoo együttes első lemeze (1969)